Claude Giraud peut désigner :
 Claude Giraud (1936-2020), un acteur français ;
 Claude Giraud (1929-), une journaliste française.